Села :
 Клубівка — Хмельницька область, Ізяславський район
 Клубівка — Чернігівська область, Ріпкинський район